Yvesia kan syfta på:

 Yvesia (djur) – ett släkte av kräftdjur
 Yvesia (svampdjur) – ett släkte av svampdjur
 Yvesia (växter) – ett släkte av växter